Anáhuac steht für:
 Cem Ānáhuac, Bezeichnung der Azteken für ihr Herrschaftsgebiet
 Universidad Anáhuac, Universitäten in Mexiko
 CD Anáhuac, ehemaliger mexikanischer Fußballverein
 Visión de Anáhauc, Poem (1917) des mexikanischen Schriftstellers Alfonso Reyes (Dichter)

Geografische Objekte in Mexiko:
 Municipio Anáhuac, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Anáhuac-Tal, anderer Name des Hochtals von Mexiko
 Meseta del Anáhuac, Bezeichnung für den mexikanischen Altiplano

Orte in Mexiko:
 Anáhuac (Nuevo León)
 Anáhuac (Tamaulipas)
 Anáhuac (Veracruz)
 Colonia Anáhuac (Chihuahua), auch Anáhuac